Osoby o tym nazwisku:

 Kacper Płusa (ur. 1992) – poeta
 Katarzyna Zwolska-Płusa (ur. 1986) – poetka
 Tadeusz Płusa – profesor nauk medycznych